Die Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Saint-Marcellin.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
Communauté de communes Chambaran Vinay Vercors, Communauté de communes de la Bourne à l’Isère und Communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin.

Der ursprünglich unter dem Namen Communauté de communes du Sud Grésivaudan gegründete Verband wurde 2017 auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

SaintMarcellin Vercors Isere
Gegründet 2017